Roberto Colombo – musicista e produttore discografico italiano
Roberto Colombo – calciatore italiano
Roberto Colombo – motociclista italiano